

Persone 
 Kie Kitano – attrice e cantante giapponese
 Masaji Kitano – generale e medico giapponese, criminale di guerra durante la seconda guerra mondiale
 Takeshi Kitano –  attore, regista, sceneggiatore, montatore, produttore cinematografico, conduttore televisivo, autore televisivo, conduttore radiofonico, comico, scrittore, pittore, cantante e autore di videogiochi giapponese

Altro 
 Santuario Kitano –  santuario shintoista di Kyōto